Чорний Ворон — поетичний символ, що зустрічається в народних піснях, думах, легендах, казках, поемах. Переважно, Чорний Ворон — це крук, великий хижий птах із блискучим чорно-синім пір'ям, що живе подалі від людських осель, здебільшого в лісі.

У різні епохи героїчної української історії багато народних ватажків та отаманів брало собі такий псевдонім.

Відомі особи 
Відомі носії псевдо «Чорний Ворон»:
 Петренко (з Радомишльського повіту)
 Скляр Микола
 Чекірда Віктор
 Черненко Платон Петрович
 Черноусов Іван Якович
 Чорногузько Іван Якович

У мистецтві 
«Чорний ворон. Залишенець» — історичний роман популярного українського письменника Василя Шкляра, головний герой якого носить псевдонім «Чорний ворон» та описує боротьбу українських повстанців в 1920-х роках.

«Чорний ворон» — повнометражний художній фільм за романом Василя Шкляра.

«Чорний ворон» — козацька пісня російською мовою. Народна обробка вірша-пісні унтер-офіцера Невського піхотного полку Миколи Верьовкіна «Над ракитою зеленою» (), вперше надрукованої 8 вересня 1831 року. Існує декілька варіантів пісні. Зокрема, виконується головним героєм фільму «Чапаєв».

Примітки

Посилання 
 Ворон, крук // 
 Коваль, Роман (2013). Чорний ворон. П'ять біографій. Київ — Вінниця: Історичний клуб «Холодний Яр». ISBN 978-966-2401-00-4.

Українські прізвища